Мо́рган Фри́мен (; род. 1 июня 1937, Мемфис, Теннесси, США) — американский актёр кино и озвучивания, режиссёр. Лауреат премии «Оскар», премии «Серебряный медведь» и двух «Золотых глобусов». Также Фримен известен своим характерным спокойным глубоким голосом и мастерством рассказчика.

В числе известных актёрских работ Фримена такие фильмы, как «Шофёр мисс Дэйзи», «Побег из Шоушенка», «Семь», «Счастливое число Слевина», «Малышка на миллион» и «Пока не сыграл в ящик».

Биография 
Родился 1 июня 1937 года в Мемфисе (штат Теннесси). Его родителями были Мейми Эдна (урождённая Ревер; 1912—2000), уборщица, и Морган Портфилд Фримен, парикмахер (умер в 1961 году от цирроза печени). Семья Фрименов часто переезжала, они жили в Гринвуде, штат Миссисипи, Гэри, штат Индиана и наконец остановились в Чикаго, штат Иллинойс. На сцене Фримен дебютировал в 8 лет, сыграв главную роль в школьном спектакле. В то время он посещал Greenwood High School в Миссисипи. К 12 годам он уже принимал участие в радиошоу в Нашвилл, штат Теннесси. Когда Фримену было 16 лет, он чуть не умер от пневмонии. В 1955 году он окончил Greenwood High, но, отказавшись от частичной стипендии в Jackson State University, предпочёл службу механиком в ВВС США. Военную службу проходил с 1955 по 1959 год, награждён медалью за безупречную службу.

Фримен переехал в Лос-Анджелес в начале 1960-х и работал клерком в Los Angeles Community College. В этот период он также жил в Нью-Йорке, работая танцором на выставке 1964 World’s Fair и в Сан-Франциско, участником Opera Ring music group.

В начале 1970-х годов Фримен стал известен многочисленной аудитории зрителей, благодаря своему участию в популярном телевизионном сериале «Электрическая компания». Кинодебют актёра состоялся в  году в фильме «Кто сказал, что я не могу прогуляться по радуге?». Прошло 9 лет, прежде чем Фримена пригласили для участия в его следующем фильме — тюремной драме «Брубэйкер». После этого актёр провёл довольно много времени в неизвестности, пока в  году не был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Уличный парень».

Вторая номинация на «Оскар», но теперь уже за главную мужскую роль, и запоздалый статус ведущего актёра пришли к Фримену в  году после роли шофёра в фильме «Шофёр мисс Дэйзи». Фримен снялся в  году в фильме «Робин Гуд: Принц воров» вместе с Кевином Костнером. Это редкий случай, когда чернокожий актёр играет роль, изначально написанную для актёра с европейской внешностью.

В  году актёр снимался вместе с Клинтом Иствудом в фильме «Непрощённый», получившем премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года».  год приносит Фримену ещё одну номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр года» за роль в драме по повести Стивена Кинга «Побег из Шоушенка». Большой успех актёру принесла роль полицейского, выслеживающего серийного убийцу, в фильме «Семь», в котором он снимался с Брэдом Питтом. В  году Фримен снялся в роли детектива Алекса Кросса в экранизации романа Джеймса Паттерсона «Целуя девушек». Фильм неожиданно для его создателей пользуется большой популярностью, а актёр в этом же году получил роль в фильме Стивена Спилберга «Амистад».

В фильме «Столкновение с бездной» () Фримену «досталась» роль обеспокоенного президента США. Затем следует роль в чёрной комедии «Сестричка Бетти» (), роль детектива Алекса Кросса в триллере «И пришёл паук» (), роль члена администрации президента США в фильме «Цена страха» («Все страхи мира») (), офицера вооруженных сил в снятом по повести Стивена Кинга «Ловец снов» (). Была и роль Бога в фильмах «Брюс Всемогущий» (2003) и «Эван Всемогущий» (2007), в которых Морган сыграл вместе с Джимом Керри и Стивом Кареллом соответственно.

В  году актёр получил свою четвёртую номинацию и первый «Оскар» (лучший актёр второго плана) за фильм «Малышка на миллион» (), во время съёмок которого он вновь работал с Клинтом Иствудом. С 2005 по 2012 год он снялся в нескольких блокбастерах: «Война миров» (, рассказчик), «Бэтмен: Начало» (роль Люциус Фокс) (2005), «Счастливое число Слевина» (), «Особо опасен», «Тёмный рыцарь» (роль Люциус Фокс) () и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (роль Люциус Фокс) ().

9 ноября 2011 года в Лос-Анджелесе на пресс-конференции, организованной Голливудской ассоциацией иностранной прессы, Эми Адамс и Педро Альмодовар объявили, что Морган Фримен стал лауреатом почётной премии Сесиля Б. Де Милля, которую ему вручили 15 января 2012 года на 69-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус».

В 2013 году Фримена можно было увидеть в комедии «Starперцы», фантастическом боевике «Обливион», детективном триллере «Иллюзия обмана» и боевике «Падение Олимпа». В период с 2014 по 2016 год актер сыграл в научно-фантастическом фильме «Превосходство» с Джонни Деппом, фантастическом боевике «Люси» со Скарлетт Йоханссон, комедии «Третий лишний 2» и боевике «Падение Лондона» (сиквел «Падения Олимпа»). Кроме того, его можно было увидеть в пеплуме Тимура Бекмамбетова «Бен-Гур» и фильме «Иллюзия обмана 2». В 2018 году актеру была присуждена Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф. В 2019-м Морган Фримен в третий раз исполнил роль президента США Аллана Трамбулла в остросюжетном боевике «Падение Ангела».

В ноябре 2020 года в российский прокат выйдет криминальная комедия «Афера по-голливудски», в которой Фримен играет главу мафии, выбивающую долг из голливудского продюсера в исполнении Роберта Де Ниро.

Личная жизнь 
Морган Фримен четырежды был женат, у него два сына и две дочери:
 сын Альфонсо Фримен (1959 года рождения)
 сын Сайфулай Фримен (1960 года рождения)
 дочь Дина Фримен (дочь Джанетт Эдэйр Брэдшоу от предыдущего брака. Морган удочерил её)
 дочь Моргана Фримен (1971 года рождения), родилась в браке с Джанетт.

4 августа 2008 попал в дорожно-транспортное происшествие в штате Миссисипи. 7 августа 2008 выписан из больницы, где ему была сделана операция на сломанной в двух местах руке.

В сентябре 2017 года Морган Фримен записал видеообращение, в котором призвал защитить демократию США от нападок со стороны России. Фримен попросил президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в президентские выборы и защитить демократию. Это выступление вызвало большой резонанс.

Фильмография

Режиссёрские работы в кино 
  — Бофа! / Bopha!

Продюсерские работы в кино 
  — Мятеж / Mutiny (ТВ) исполнительный продюсер
  — Под подозрением / Under Suspicion
  — И пришёл паук / Along Came A Spider
  — Раскаяние / Levity
  — 10 шагов к успеху / 10 Items or Less исполнительный продюсер
  — Кража в музее / The Maiden Heist
  — Непокорённый / Invictus исполнительный продюсер
  — Сквозь червоточину / Through the Wormholes исполнительный продюсер
  — Свидание с Рамой / Rendezvous with Rama
  — Истории о Боге / The Story of God with Morgan Freeman (ТВ) исполнительный продюсер

Работа на телевидении 
 С 2010 — Цикл научно-популярных передач «Сквозь червоточину с Морганом Фрименом» на канале Discovery Science
 С 2016 — Совместно с каналом National Geographic Channel, документальный сериал «Истории о Боге».

Премии и награды 

 1990 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Шофёр мисс Дэйзи»
 2005 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль второго плана, за фильм «Малышка на миллион»
 2005 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль второго плана, за фильм «Малышка на миллион»
 2008 — Премия центра Кеннеди
 2012 — Премия «Золотой глобус» — Премия Сесиля Б. Де Милля
 2016 — Национальная медаль США в области искусств за 2015 год

Номинации 
 1988 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль второго плана, за фильм «Уличный парень»
 1988 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль второго плана, за фильм «Уличный парень»
 1990 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Шофёр мисс Дэйзи»
 1995 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Побег из Шоушенка»
 1995 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Побег из Шоушенка»
 1995 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль, за фильм «Побег из Шоушенка»
 2005 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль второго плана, за фильм «Малышка на миллион»
 2010 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Непокорённый»
 2010 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Непокорённый»
 2010 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль, за фильм «Непокорённый»

Примечания 

Киноактёры США
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Персоналии:Гринвуд (Миссисипи)
Награждённые Национальной медалью США в области искусств